Andries Both (1612/1613-1642) – pittore olandese
 Bob Both (1952) – produttore statunitense
 Christiaan Both (1969) – ecologista olandese
 Edward Both (1908-1987) – inventore australiano
 Jan Both (1618-1652) – pittore olandese
 Miklós Both (1981) – musicista ungherese